Lavia bezeichnet
 als Gattungsname die Gelbflügelfledermaus
 Lavia (Finnland), Ort und ehemalige Gemeinde in Finnland
 Limiteur s'Adaptant à la Vitesse Autorisée, Geschwindigkeitsbegrenzer (LAViA) in Frankreich

Lavia ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriele Lavia (* 1942), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Roméo Lavia (* 2004), belgischer Fußballspieler

Siehe auch:
 La Via